Gilbert Talbot peut faire référence à :
 Gilbert Talbot (1276-1346),  baron Talbot ;
 Gilbert Talbot (v. 1332-1387),  baron Talbot ;
 Gilbert Talbot (v. 1383-1419),  baron Talbot ;
 Gilbert Talbot (v. 1452-1517/8), chevalier ;
 Gilbert Talbot (v. 1479-1542), parlementaire ;
 Gilbert Talbot (1552-1616),  comte de Shrewsbury ;
 Gilbert Talbot (v. 1606-1695), diplomate ;
 Gilbert Talbot (1673-1743),  comte de Shrewsbury ;
 Gilbert Talbot (v. 1895-1915), soldat.